Slovo nauplius má více významů:
 nauplius (larva) – larva některých korýšů
 Nauplius (rod) – rod kvetoucích rostlin z čeledi hvěznicovitých
 Nauplius – synonymní název rodu Cyclops
 9712 Nauplius (planetka) – planetka

ostatní
 Nauplios – mytologický eúbojský král
 Nauplios (II.) – mytologický eúbojský král
 Nauplion – přístavní město v Řecku